Шавгули́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Шавгулидзе, Георгий Владимирович (1910—1959) — советский грузинский актёр театра и кино.
 Шавгулидзе, Евгений Тенгизович (род. 1950), доктор физико-математических наук, профессор кафедры математического анализа механико-математического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сын Т. Е. Шавгулидзе.
 Шавгулидзе, Тенгиз Евгеньевич (1913—1986) — советский партизан, участник партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, инженер-железнодорожник, оружейный конструктор.
 Шавгулидзе, Шота Иосифович (1915—1963) — советский грузинский футболист, защитник.